Такмичење у стрељаштву у дисциплини МК пушка тростав 50 m у женској конкуренцији на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржано је 4. августа у Краљевском стрељачком центру.

Учесници 
Учествовало је укупно 47 такмичарки из 33 земаље, а такмичење се одвијало у два дела. Кроз квалификације пласман у финале обезбедило је 8 најбољих. Златну медаљу освојила је Џејми Лин Греј из САД, сребро је припало Српкињи Ивана Максимовић, док је бронзану медаљу освојила Чехиња Адела Сикорова.

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 3. августа)
Рекорди у квалификацијама

Рекорди у финалу

Рекорди после завршетка такмичења 
(стање 5. августа)
Рекорди у квалификацијама

Рекорди у финалу

Освајачи медаља

Квалификације 
У кцалификацијама, се пуца малокалибарском пушком са удаљености од 50 m. Свака такмичарка пуца 60 хитаца по 20 по сваком од три положаја из којих се пуца. Прво се пуца из стојећег, затим лежећег и на крају клечећег положаја. Првих 8 су се квалификовале за финале.

Финале 
У финалу се такмичло 8 најбољих из квалификација, где су пуцале још 10 хитаца. Максимална оцена сваког хица износила је 10,9. Резултатима из финала додати су резултатима квалификација што је дало коначан резултат и пласман.

Види још 
 Стрељаштво на Летњим олимпијским играма 2012.

Спољашње везе 

 Службени резултати
 Сајт стрељаштва на ЛОИ 2012.
 Сајт ЛОИ 2012.

Стрељаштво на Летњим олимпијским играма 2012.